Fra Ante Šola (Sladojević) (Grabovica na Bušku blatu, 9. listopada 1870. – Izbično, 12. studenog 1928.), franjevac.

U franjevački red stupio je 1889., a za svećenika je zaređen 1893. godine.

Župe u kojim je djelovao
Djelovao je kao kapelan u Ružićima (1894. – 1895.), na Humcu (1895. – 1898.) i Širokom Brijegu (1898. – 1900.). Potom je župnik u rodnoj Grabovici (1900. – 1904. i 1909. – 1910.), Šuici (1904. – 1906.), Županjcu (1906. – 1909.), Rakitnu (1910. – 1914.), kapelan na Humcu (1914. – 1916.), župnik u Bukovici (1916. – 1919.), kapelan u Posušju (1919. – 1921.), Čerinu (1921. – 1922.), opet u Posušju (1922. – 1924) te na Humcu (1924. – 1926.). Nakon toga je župnik u Izbičnu (1926. – 1928.). 

Preminuo je u Mostaru kao aktualni župnik u Izbičnu 12. studenog 1928. u 59. god. života, 40. god. redovništva i 35. god. svećeništva od upale pluća.  Pokopan je na groblju Šoinovac.

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski franjevci